Розендорф (нем. Rosendorf)

Топонимы 
 Розендорф (Бургенланд) — сельский населённый пункт (до 01.01.1971 г. — политическая община) в федеральной земле Бургенланд (Австрия)
 Розендорф (Каринтия) — сельский населённый пункт в федеральной земле Каринтия (Австрия)
 Розендорф (Тюрингия) — коммуна в Тюрингии (Германия)

Ссылки